Оливер Томић је српски глумац и историчар уметности.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960-е ▲
|-
| 1969. || Самци 2 || Дете 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970-е ▲
|-
| 1971. || С ванглом у свет || Небојша 
|-
| 1971. || Цео живот за годину дана || Дејан Симић 
|-
| 1972. || Један ујак Хојан || Милан 
|-
| 1972. || Мајстори || Оливер
|-
| 1973. || Црвена башта || 
|-
| 1973. || Велики проналазач ||
|-
| 1977. || Усијане главе || Кокан 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-е ▲
|-
| 1981. || Наши песници ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-е ▲
|-
| 2002. || Деца филма || себе
|-
| 2017. || Легенда о грлици || султан
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Оливер Томић, дечја ТВ звезда '71: "Побогу, Оливере, шта ће о теби да помисли другарица новинар?!" Април 1971

Српски глумци
Југословенски глумци